A Brit Királyi Haditengerészet három hajóját nevezték eddig el az angol városról, Birmingham-ről, HMS Birmingham-nek.

Az első Birmingham egy 1913-ban vízrebocsátott, Town osztályú könnyűcirkáló volt. A hajó részt vett az első világháborúban.
A második Birmingham egy 1936-ban vízrebocsátott cirkáló.
A harmadik Birmingham egy 1976-ban vízrebocsátott, Sheffield osztályú irányított rakétás romboló.